South End eller Southend kan syfta på:

Geografi

Australien

 Southend, South Australia – en ort i South Australia, Australien
 Southend, Queensland – en ort i Queensland, Australien

Storbritannien 

 South End, Bedfordshire – en ort i Bedfordshire
 Southend, Bradfield – en ort i Bradfield, West Berkshire, Berkshire
 South End, Buckinghamshire – en ort i Buckinghamshire
 Southend, Buckinghamshire – en ort i Buckinghamshire
 South End, Cumbria – en ort i Cumbria
 South End, East Riding of Yorkshire – en ort i East Riding of Yorkshire
 Southend, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire
 South End, Hampshire – en ort i Hampshire
 South End, Lincolnshire – en ort i North Lincolnshire, Lincolnshire
 Southend, London – en ort i Lewisham, Storlondon
 South End, Norfolk – en ort i Norfolk
 Southend, Oxfordshire – en ort i Oxfordshire
 Southend-on-Sea (distrikt) – ett distrikt i Essex, England
 Southend-on-Sea – en stad i Essex, England
 Southend, Skottland – en ort i Argyll and Bute, Skottland

USA 

 South End (vik), Washington, Clallam County, 
 South End, Massachusetts, ort, Suffolk County, 
 South End, Minnesota – en ort i Clearwater County, Minnesota, USA

Robotskapade USAförgreningar